Entangled – Brano musicale dei Genesis pubblicato nel 1977 come estratto dall'album A Trick of the Tail
Rendez-vous con la morte (Entangled) – film del 1993 diretto da Max Fischer
Entangled – film del 2019 diretto da Milena Lurie 
La spirale del tempo (Entangled) – romanzo di Graham Hancock del 2010

Pagine correlate 
Entanglement